Las Margaritas bezeichnet:

 Las Margaritas (Baja California Sur), Ort in Mexiko
 Las Margaritas (Chiapas), Stadt in Mexiko
 Las Margaritas (Oaxaca), Ort in Mexiko
 Municipio Las Margaritas, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaats Chiapas
 Las Margaritas (Panama), Corregimiento in Panama
 Las Margaritas (Getafe), Stadtteil von Getafe in Spanien